SM i innebandy kan syfta på:

SM i innebandy för herrar
SM i innebandy för damer
SM i innebandy herrjuniorer 20
SM i innebandy damjuniorer 20
SM i innebandy herrjuniorer 18
SM i innebandy damjuniorer 18
SM i innebandy pojkar under 16
SM i innebandy flickor under 16
Distrikts-SM i innebandy flickor 15

Innebandyturneringar
Innebandy i Sverige